Сезон-2020/21 стал для футбольного клуба «Локомотив» Москва 99-м в истории. Команда приняла участие в 29-м чемпионате страны и в 29-м розыгрыше Кубка России. По итогам же минувшего чемпионата, «Локомотив» занял второе место и получил право сыграть в Лиге чемпионов УЕФА 2020/2021, начав с группового этапа.

Состав

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#62FB105" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Пришли из аренды

Ушли в аренду 

Общие доходы/убытки:  3,66 млн. €

Тренерский штаб

Основной состав 

  Марко Николич — главный тренер
  Радойе Смилянич — тренер
  Горан Басарич — тренер
   Олег Пашинин — тренер
  Дмитрий Лоськов — тренер
  Саркис Оганесян — тренер
  Заур Хапов — тренер вратарей
  Сергей Алексеев — тренер по физподготовке
  Станислав Сухина — начальник команды

Предсезонные и товарищеские матчи

Соревнования

Суперкубок России

Премьер-лига

Результаты матчей

Результаты по турам

Турнирная таблица

Кубок России

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Статистика игроков

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован в хронологическом порядке.

Общая статистика

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт ФК «Локомотив»
 На сайте Премьер-лиги

2020/2021
Локомотив
Локомотив